Lekkoatletyka na Igrzyskach Afrykańskich w 1995 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane w Harare w Zimbabwe.

Rozegrano 23 konkurencje męskie i 20 kobiecych. Kobiety po raz pierwszy rywalizowały w biegu maratońskim i w trójskoku, a także w biegu na 5000 metrów zamiast biegu na 3000 metrów.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Afrykańskie 1995
1995 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Zimbabwe
1995